Serongga – wieś w prowincji Bali, w Indonezji
 Serongga – wieś w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji